Hultkrantz eller Hultcrantz är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Hultkrantz (1870–1955), militär
 Harriet Hultkrantz (1909–2005), konstnär
 Ingeborg Hultcrantz Marcus (född 1931), konstnär
 Jonte Hultkrantz (1889–1957), företagsledare
 Karl Hultkrantz (1844–1912), godsägare och politiker
 Klas Adolf Hultkrantz (1823–1877), präst och teolog
 Nils Hultkrantz (1908–1993), idrottsman
 Oskar Hultkrantz (1870–1939), frikyrkoman
 Rolf Birgersson-Hultkrantz (född 1946), konstnär
 Sigge Hultkrantz (1888–1955), militär och sportskytt
 Sven Hultcrantz (1927–2012), skolledare
 Tore Hultcrantz (1923–1998), konstnär
 Vilhelm Hultkrantz (1862–1938), anatom
 Åke Hultkrantz (1920–2006), religionshistoriker

År 2018 fanns i Sverige 184 personer med efternamnet Hultkrantz och 63 med stavningen Hultcrantz enligt SCB:s namnsök. Efternamnet antogs av Klas Fredrik iom dennes teologistudier i Jönköping och senare i Uppsala. Iom dennes framgångar inom teologin, antog ca 20 år senare sedemera även  Klas Adolfs kusin "Karl" samma efternamn.  Majoriteten med efternamnet tillhör "Värmlandsgrenen" härstammande från Karl Hultkrantz. 

Ättlingar i rakt nedstigande led till Klas Adolf och Friherinnan Ingeborg (f. Rappe) är bla Vilhelm Johan (gift med Ebba Maria Elisabeth f. Maule)  och Axel Fredrik (gift med "Anilla" f. Von Essen). 

Vilhelm Johans ättlingar:  John Gustav Hultkrantz, deltog som svensk frivillig i Finska inbördeskriget. John Gustavs Hultkrantz fick en son; Claes Erik Hultkrantz (1934-2022).

Svenska efternamn